Schwalmtal névvel a következő települések léteznek:
Schwalmtal (Hessen) – település Hessenben
Schwalmtal (Niederrhein) – település Észak-Rajna-Vesztfáliában